Paul Barth si può riferire a :

 Paul Barth (1858-1922),filosofo e sociologo tedesco
 Paul C. Barth (1858-1907), politico statunitense
 Paul Barth, schermidore svizzero
 Paul Barth, judoka tedesco
 Paul Barth, architetto tedesco